Дэниел Луис «Дэн» Кастелланета (; ) — американский актёр, сценарист и продюсер. Наиболее известен по своей работе над мультсериалом «Симпсоны», где он озвучил Гомера Симпсона, Эйба Симпсона, клоуна Красти, Барни Гамбла, садовника Вилли, а также ряд других персонажей.

Биография 
Кастелланета родился в Ок-Парке, пригороде Чикаго в семье типографского рабочего и артиста-любителя Луи Кастелланеты (1915-2014) и Элси Лагорио (1926-2008), окончил школу и поступил в . Учась в школе, выступал за школьную бейсбольную команду. Годы спустя, помощник тренера Дик Траут вспоминал: «Дэн был забавный парень, но бросал мяч, как девчонка». После окончания университета он начал работу в одной из Чикагских актёрских групп, которую он позже описал как «такое место, что если тебе невесело там находиться, быстро покажет, как весело оттуда уходить».

Он женился на писательнице Дебе Лакусте, которая позже стала одной из соавторов нескольких эпизодов шоу. Проживает в Лос-Анджелесе.

В отличие от своего персонажа, он является вегетарианцем и часто занимается спортом.

Гомер Симпсон и другие озвученные роли 
В «Симпсонах» голосом Кастелланеты разговаривают Гомер Симпсон (во время озвучивания приходится прижимать подбородок к горлу, чтобы добиться нужной тональности и голос Гомера звучал правильно), Абрахам Симпсон, Барни Гамбл, Клоун Красти, Садовник Вилли, мэр Джо Куимби, Ганс Молман, Сайдшоу Мел, Щекотка, Кодос, Арни Пай, Скотт Кристиан и другие персонажи. Наравне с Хэнком Азариа и Гарри Ширером, он один из ведущих актёров сериала. За свою работу над шоу он был награждён четырьмя «Эмми» и одной «Энни». Также, совместно с женой, им были написаны сценарии к нескольким эпизодам мультфильма.

Он появился в роли самого себя в эпизоде «Homer Simpson, This Is Your Wife» («Смотрите, парни, это же Дэн Кастелланета из Шоу Трейси Ульман!») и «I Am Furious (Yellow)».

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии «Энни»
Выпускники Университета Северного Иллинойса